TKN steht für:
 Total Kjeldahl Nitrogen

TKN als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Polen: Powiat Konecki in der Woiwodschaft Heiligkreuz

Abkürzung